1959 Голяма награда на Монако е 6-о за Голямата награда на Монако и първи кръг от сезон 1959 във Формула 1, провежда се на 10 май 1959 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Монако